В списке приводятся ордена советских социалистических республик, существовавших с 1920 по 1944 год, вошедших в состав СССР. Ордена существовали в отдельных республиках до и после образования СССР. Награждения трудовыми орденами происходили в основном до учреждения общесоюзного ордена Трудового Красного Знамени, а военными - до учреждения орденов Красной Звезды и Красного Знамени

Ордена советских республик

Литература 
 А. Н. Куценко, Ю. Д. Смирнов. Ордена советских республик. Донецк: «Лебедь», — 1996.
 А. С. Зак, И. Г. Калистратов, В. Г. Воронченко Награды СССР за трудовую и общественную деятельность. Фотокаталог. Уральское издательство, 2006 год, — ISBN 5-93667-094-5.

Примечания 

Ордена СССР
Орден Красного Знамени
Списки наград
Награды республик Советского Союза